

Байтерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Байтерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Зерендинський район, Акмолинська область
 Байтерецький сільський округ — адміністративна одиниця, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область
 Байтерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Чиїлійський район, Кизилординська область